Le qualificazioni del singolare del Monte Carlo Rolex Masters 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Steve Darcis  (ultimo turno)
  Michail Kukuškin  (qualificato)
  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
  Leonardo Mayer (primo turno)
  Édouard Roger-Vasselin  (ultimo turno)
  Lukáš Rosol (primo turno)
  Tobias Kamke (primo turno)

 Frederico Gil (qualificato)
 Grigor Dimitrov (ultimo turno)
 Adrian Ungur (ultimo turno)
 Daniel Gimeno Traver (ultimo turno)
 Matthias Bachinger (ultimo turno)
 Victor Hănescu (qualificato)
 Simone Bolelli (qualificato)

Qualificati

  Frederico Gil
  Michail Kukuškin
  Alessandro Giannessi
  Federico Delbonis

  Simone Bolelli
  Guillaume Rufin
  Victor Hănescu

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Masters 2012
ATP World Tour 2012